Il villaggio dei dannati (Village of the Damned) – film del 1960 diretto da Wolf Rilla
 Villaggio dei dannati (Village of the Damned) – film del 1995 diretto da John Carpenter, adattamento dell'omonimo film del 1960
 Village of the Damned – colonna sonora dell'omonimo film del 1995 composta da John Carpenter e Dave Davies